Проституция в Мьянме (также известная как Бирма) — незаконное оказание сексуальных услуг за деньги на территории Мьянмы, широко распространённая социальная проблема. По оценкам  ЮНЭЙДС, в стране насчитывается до 66 000 проституток.

Женщины, приезжающие из отдаленных регионов страны, часто плохо образованы. Это значительно уменьшает возможность трудоустройства, поэтому одним из немногих вариантом заработка оказывается работа в секс-индустрии.

Текущая ситуация 
В Янгоне (Рангун) проституция распространена в отелях, выполняющих функцию борделей и массажных салонов. Они управляют группами этнических меньшинств, например,  ва. Ночные клубы в Рангуне часто посещают проститутки, работающие самостоятельно. По всей стране секс-индустрия в основном представлена ресторанами, публичными домами, выдающими себя за гостевые дома, ночными клубами. После циклона Наргис (май 2008 года) количество проституток в Янгоне значительно увеличилось, что привело к снижению цен на сексуальные услуги.

В Мандалае много проституток, работающих в массажных салонах, залах караоке, на театральных представлениях и улицах.

В Нейпьидо, новой столице Мьянмы, также появился квартал красных фонарей с публичными домами, часто замаскированными под салоны красоты и массажные салоны. Они привлекают в основном бизнесменов и военных. Около 70 борделей, в основном в виде палаток и бамбуковых хижин, работают на 30-мильном участке шоссе, ведущим в Нейпьидо.

Из всей Юго-Восточной Азии Мьянма имеет самые низкие цены на предоставление сексуальных услуг, превосходя даже выбор и цены в Лаосе.

Секс-работники и неправительственные организации сообщают, что правоохранительные органы жестоко обращаются с ними, не боясь насилия и коррупции. .

Имена 
Проституток в Мьянме называют разными терминами, включая эвфемизмы. Их называют «Kūfuku o mitasu»  («утоляющая голод»), «Burūna aijin» («голубая любовница», где «голубая» — это отсылка к порнографии). В сленге также используются  «Niwatori» («курица»), «Josei wa baishunpudesu» («женщина-проститутка»), «Femininna seishin» («женский дух»), и «Yoru no kaori no yoi hana» («ароматные цветы ночи»)..

Правовая ситуация 
Проституция в Мьянме незаконна. В соответствии с Законом о борьбе с проституцией, принятым в 1949 году, публичные домогательства или обособления противозаконны, так же как принуждение или вовлечение женщин в проституцию и владение публичными домами. Закон также предусматривает уголовную ответственность за получение финансовой выгоды от проституции, включая собственные доходы секс-работников.

Ранее в качестве основания для обвинения в проституции использовались презервативы, но в 2011 году был издан административный приказ, запрещающий использование презервативов в качестве доказательства. Впоследствии это положение было включено в раздел 271 Уголовного кодекса Мьянмы.

Закон о детях, принятый в 1993 году, повысил возраст вступления в половые отношения до 16 лет и объявил детскую проституцию незаконной. Закон также запрещает участие детей в создании порнографических материалов.

Секс-работниц часто помещают в центры содержания под стражей до предъявления обвинения. Работа (например, пошив одежды) здесь является  обязательной. Некоторых впоследствии отпускают без предъявления обвинений.

В 2013 году депутат До Сандар Мин призвал к декриминализации проституции, но правительство отклонило это предложение.

В 2018 году Министерство социального обеспечения, помощи и переселения работает над поправками к закону, призванными защитить секс-работников.

История

Династия Конбаунгов 
Проституция была запрещена в 1785 году, во время правления короля Бодавпая, в ранний период династии Конбаунгов.

Когда король Миндон Мин основал Мандалай в 1850-х годах, в него был включен отдельный административный квартал для проституток.

Британское правление 
Со времен британской оккупации, до 1937 года, Бирма (Мьянма) была частью колониальной Индии.

Британцы стремились регулировать проституцию. Законы о расквартировании («The Cantonment Acts») предусматривали от двенадцати до пятнадцати индийских женщин в каждом полку солдат на британских военных базах. В каждом полку было около тысячи солдат. Женщин держали в публичных домах, которые назывались чакла. Они были лицензированы военными и имели право общаться только с солдатами. Большинство женщин происходили из бедных семей и не имели возможностей для обеспечения собственной социальной или экономической независимости. Структурное неравенство, которое толкало женщин к проституции, часто навязывалось колониальными правительствами.

Кроме того, Закон о расквартировании 1864 года предусматривал создание и расширение больниц в городках. Женщин, работающих в чаклах, еженедельно заставляли проходить медицинское обследование на наличие венерических заболеваний. Проституток часто помещали в тюремные больницы против их воли, особенно если у них выявляли какие-либо венерические заболевания. Закон 1864 года, первоначально предназначавшийся для военных баз, в конечном итоге был распространен на провинции Британской Индии. В связи с повышением количества заразившихся венерическими заболеваниями военнослужащих, колониальное правительство Индии приняло закон «Об инфекционных заболеваниях».

Закон был направлен на предотвращение венерических заболеваний у военнослужащих. Они требовали регистрации женщин, занимающихся проституцией, а также обязывали их иметь при себе лицензию в виде карточки. Кроме того, закон предусматривал регулярный медицинский осмотр проституток. Если во время обследования у женщины обнаруживали венерическое заболевание, ей назначалось стационарное лечение. Отказ наказывался тюремным заключением до излечения болезни. Ни одна из этих мер не применялась к инфицированным мужчинам. Законы были нацелены только на женщин-проституток, поскольку они были единственными людьми, подлежащими лицензированию и медицинскому освидетельствованию.

Великая депрессия 1930-х годов вызвала беспрецедентную безработицу и перемещение населения в Британской Бирме, вынудив многих женщин обслуживать клиентов, в основном британских солдат и индийских сипаев. По некоторым данным, из-за экономического кризиса в Бирме (Мьянме) действовала самая крупная индустрия проституции в Британской Индии.

ВИЧ / СПИД 
Мьянма занимает второе место по уровню распространенности ВИЧ инфекции в Азии после Таиланда. Секс-работницы подвергаются особому риску. Незаконный характер проституции в Мьянме препятствует эффективной пропаганде предупреждения ВИЧ/СПИДа и использованию презервативов. В 2005 году в Янгоне насчитывалось более 100 публичных домов и до 10 000 секс-работников, в основном из этнической группы бамар — от 70% до 90% были заражены венерическими заболеваниями и менее 25% проходили тестирование на ВИЧ. Отдельные исследования показывают, что почти половина секс-работников в Янгоне заражены ВИЧ инфекцией. 

Правительство, НПО и международные организации провели различные кампании по повышению осведомлённости о ВИЧ, расширению доступа к медицинскому обслуживанию и улучшению лечения инфицированных. В результате национальный показатель распространенности среди взрослого населения упал до 0,4%. Уровень распространённости инфекций среди секс-работников также снизился; 18,4% в 2008 г., 7,1% в 2012 г. и 5,4% в 2016 г. Использование презервативов среди секс-работников возросло до более чем 80%.

Секс-торговля 
Мьянма является страной происхождения женщин и детей, ставших жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации как на родине, так и за рубежом. Страна также все чаще становится местом назначения и транзита иностранных граждан. Некоторые женщины и дети в Мьянме, которые мигрируют в поисках работы за границу, особенно в Таиланд и КНР, а также в другие страны Азии, Ближнего Востока и США, становятся жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Официальные лица из правительства Мьянмы иногда оказываются замешанными в этой форме торговли людьми, а также в содействии незаконному ввозу и эксплуатации мигрантов рохинджа.

Мьянма является основным источником поставки проституток (по оценкам, 25 000 - 30 000 человек) в Таиланде. При этом большинство женщин, вывозимых для продажи, доставляются в Ранонг, граничащий с южной Мьянмой, и Мае Сай, на восточной оконечности Мьянмы. Секс-работники из Мьянмы также работают в Юньнани, КНР, особенно в приграничном городе Жуйли. Большинство бирманских проституток в Таиланде принадлежат к этническим меньшинствам, порядку 60% бирманских проституток меньше 18 лет.

Управление Государственного департамента США по мониторингу и борьбе с торговлей людьми относит Мьянму к третьему уровню стран, правительства которых не полностью соблюдают минимальные стандарты по предупреждению торговли людьми.

Примечания 

Мьянма
Торговля людьми
Секс-индустрия
Права человека в Мьянме
Мьянме